Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1986 года — девятнадцатый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошёл в Дюссельдорфе, Ратингене и Крефельде (ФРГ) с 3 по 9 апреля. Чемпионом Европы стала сборная Финляндии.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Румыния выбыла в группу B

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 16 марта — 22 марта 1986 в Аости (Италия).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Первая группа

Утешительная группа

Польша вышла в группу А, Нидерланды выбыли в группу C

Группа C 
Матчи прошли 28 декабря — 2 января в Барселоне (Испания).

Великобритания вышла в группу В

Ссылки 
 Архив

1986
1986 год в хоккее
Чемпионаты Европы в ФРГ
Спорт в Германии в 1986 году
Апрель 1986 года
Чемпионаты Европы в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Дюссельдорфе
Спорт в Ратингене
Международные спортивные соревнования в Крефельде